Tilsit (ou Tilsitt) peut faire référence à :

Toponyme 
 Tilsit (ou Tilsitt) est l’ancien nom de Sovetsk, ville de Russie.

Histoire 

 Les traités de paix de Tilsit sont deux traités de paix signés à Tilsit entre Napoléon  et le tsar Alexandre  et entre le premier et le roi de Prusse  Frédéric-Guillaume .

Navires 

 Tilsitt (navire, 1810) est un navire de ligne de 80 canons ayant servi dans la marine impériale française puis dans la marine royale néerlandaise.

Odonyme 
 La rue de Tilsitt à Paris (près de la place de l'Étoile) est nommée en souvenir du traité de paix de Napoléon et le Tsar de Russie Alexandre.
 Le quai Tilsitt à Lyon est nommé en souvenir du traité.

Divers 
 Le Tilsit est un fromage suisse.
 Tilsit Éditions était un éditeur de jeux de société français.

Odonymie en France